Ágnanda, un village et un ancien dème du district régional d'Árta, en Épire ;
 , un village de la Grèce-Occidentale.